Александр Валерьевич Павлов:
 Павлов, Александр Валерьевич (род. 1969) — советский и российский военный лётчик, Герой Российской Федерации.
 Павлов, Александр Валерьевич (род. 1973) — белорусский борец греко-римского стиля.
 Павлов, Александр Валерьевич (род. 1984) — белорусский футболист.